Sandanski (en bulgare : ) peut désigner :

 Yané Sandanski, révolutionnaire bulgare, originaire de Macédoine ;
 Sandanski, ville du sud-ouest de la Bulgarie, chef-lieu de l'obchtina du même nom, nommée en l'honneur de Iané Sandanski.
 l'obchtina de Sandanski, municipalité du sud-ouest de la Bulgarie, tirant son nom de la ville qui en est le centre, située dans l'oblast de Blagoevgrad ;
 '''Lac Sandanski, lac situé dans la commune de Deltchevo en République de Macédoine.